Vilalba ima više značenja:
 Vilalba (Kaltaniseta)
 Vilalba (Rim)